Welby (Colorado), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Justin Welby (1956), aartsbisschop van Canterbury (anglicaans)
 Victoria Lady Welby (1837-1912), Brits filosoof
 Norrie May-Welby (1962), Australisch persoon

 Overig
 Marcus Welby, M.D., Amerikaanse dramaserie